Сви́бю (), на местном наречии Свибе (), в 1977–1997 годах Свийби () — деревня в волости Вормси уезда Ляэнемаа, Эстония.

География 

Расположена в южной части острова Вормси, в 5 километрах от волостного центра — деревни Хулло. Высота над уровнем моря — 12 метров.

На территории деревни находится часть природного парка Вормси. Заливы Свибю и Хулло с их прибрежными землями являются орнитологической зоной международного значения.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 22 человека, все — эстонцы.

По состоянию на 1 января 2020 года в деревне насчитывалось 35 жителей: 10 женщин и 25 мужчин; 11 человек — лица пенсионного возраста (65 лет и старше) и 24 человека трудоспособного возраста (15–64 года).

Численность населения деревни Свибю:

История 

В письменных источниках 1540 года упоминается Zwybů, 1565 года — Swyby, 1590 года — Suieby, 1637 года — Swiby, на картах 1898 года — Свиби, Свибю и Свибы.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, деревня обозначена как Свибю.

В 1977–1997 годах официальным названием деревни было Свийби ().

С XVI века Вормси в основном заселяли балтийские шведы. В 1934 году на острове проживали 2547 человек, из них эстонцы составляли только 4,5 % и большей частью проживали в Свибю. С середины XVIII века деревня Сёдербю, как и весь остров Вормси, отошла во владение барона Карла фон  Штакельберга (Karl Wilhelm von Stackelberg), владельца мызы Магнусгоф. Однако в результате последовавших за этим судебных процессов между свободными шведскими крестьянами и Штакельбергами, первые в середине XIX века получили свободу от правления мызниками.

Свибю частично деревня  (, дома расположены свободными группами без всякого плана, но, как правило, вдоль улицы), частично  (хутора расположены по одному или по два между земельными участками, лесами и пастбищами). Деревня дважды горела: в 1825 году пожар охватил всё селение, в пору сенокоса 1932 года пожар уничтожил восточную часть деревни.

На месте нынешнего морского порта изначально был рыбный порт, связь с материком осуществлялась через другие порты острова. На самом конце морского мыса на сваях стоял причал, с которого на моторных лодках жители острова доплывали до Хаапсалу. Портовый мол был возведён после 1932 года.

До Второй мировой войны в Свибю насчитывалось 61 хозяйство и 352 жителя, из них 68 — эстонцы. В 1944 году в Швецию эмигрировали около 280 человек.

Инфраструктура 

До начала 1950-х годов в деревне работала библиотека.

В деревне есть морской причал общей длиной 204,8 метра; причальную часть (длина 33,8 м, шириной 6,1 м), установленную на сваи, соединяет с берегом сложенный из камней мол длиной 171 метр. Через порт Свибю осуществляется паромное сообщение с портом Рохукюла на материке; зимой при возможности также по ледовому пути. Для парома на причале построен пандус, для яхт — дебаркадер. В соответствии с графиком работы парома из Свибю выходит автобус, курсирующий по круговой островной дороге. Недалеко от порта начинается походная тропа протяжённостью около 3 километров, ведущая в деревню Румпо.

Достопримечательности 
 Ледниковый валун Скярестейн (Skärestein), находится между деревнями Свибю и Хосбю, под защитой государства с 1941 года; охват 22 метра, высота 3,4 метра;
 мемориальный камень в память о балтийских шведах, военных беженцах;
 ветряная мельница Свибю;
 музей Вормси на хуторе Пеарсе (Pearsgården). В музее можно купить предметы ручной работы и сувениры. В летние месяцы здесь проходят различные мероприятия и учебные комнаты, в июле месяце можно увидеть процесс изготовления деревянной лодки, в мае, начале июня и в сентябре — процесс вязания «хаапсалуской» шали. Музей открыт с 20 мая по 13 сентября со среды по воскресенье с 11 до 17 часов.

Происхождение топонима 
Есть две версии происхождения топонима Свибю:
1) название деревни происходит от шведского слова svidja — «сжигать», «подсекать лес под пашни»; таким образом деревня основана на месте подсечённого леса;
2) cчитается, что древние переселенцы прибыли сюда из центральной части Швеции — Свеаланда, от которой и произошло название поселения.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Ляэнемаа